Garou – cantante canadese
 Garou – arrondissement del Benin
 Garou – album di Garou del 2006